Rookie (en inglés: novato, principiante) puede referirse a:

 Rookie, el término anglosajón novato, usado aquí en el sentido de un novato en el ámbito de un deporte en concreto;
 The Rookies (en España, Los patrulleros), una serie estadounidense de televisión de 1972;
 The Rookie (en Venezuela, El novato, y en el resto de países hispanohablantes, El principiante), una película estadounidense de 1990, dirigida y protagonizada por Clint Eastwood;
 The Rookie (en los países hispanohablantes, El novato), una película estadounidense de 2002, dirigida por John Lee Hancock y protagonizada por Dennis Quaid.
 Rookie, EP del girl group Red Velvet.
The Rookie (serie de televisión), serie de televisión emitida por ABC.
Rookies (serie surcoreana), serie de televisión surcoreana que será emitida a través de Disney+ en 2022.